L'Alliance sportive de Kénitra (ou ASK) est un club de handball marocain évoluant  en Championnat du Maroc de handball et basé à Kénitra.

Histoire 
Fondé en 2010, le club a été promu en division Excellence.

Voir aussi 
 KAC de Kénitra (handball)

Notes et références

Club de handball à Kénitra
Club sportif fondé en 2010